A 9.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 5 de maio a 8 de maio de 1955 com um percurso de 815 km dividido em 5 etapas, com início e fim em Monthey.
 
O vencedor foi o suíço René Strehler, cobrindo a prova a uma velocidade média de 36 km/h.

Etapas

Classificações 
 
Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats
 

1955
1955 na Suíça
1955 no ciclismo